«То́дес» (,  — «смерть», «летальные исходы») — советский и российский танцевальный коллектив (официальное название — «Балет Тодес») и сеть школ-студий по обучению танцевальному искусству. Название произошло от термина «тодес» из фигурного катания.

Как танцевальная группа основан в Ленинграде в 1987 году и состоял из ребят, занимавшихся брейк-дансом. На популярном фестивале брейк-данса тех лет Papuga в городе Паланга они познакомились с Аллой Духовой, которая привезла свой, преимущественно женский коллектив «Эксперимент» из Риги.

В конце 1980-х годов, участвуя в одном из сборных концертов, певица София Ротару обратила внимание на выступление балета «Тодес» и пригласила его к сотрудничеству, которое продолжалось около пяти лет. В концертных программах этого периода София Ротару почти все песни исполняла совместно с «Тодес». В хореографии присутствовали элементы различных жанров, от танго до брейка, и концерты Ротару с участием «Тодес» стали более зрелищными. Позже Алла Духова сказала, что именно с сотрудничества с Софией Ротару началась успешная карьера «Тодеса».

С 1992 по 1998 годы «Тодес» работал с певцом Валерием Леонтьевым, гастролируя с его шоу «Полнолуние», «По дороге в Голливуд».

В 1998 году в московском историческом районе Лефортово открылась первая студия-школа «Тодес». По состоянию на март 2023 года насчитывается 126 школ-студий в России, а также 3 за рубежом (в Вильнюсе, Дубае и Риге).

В 2017 году школы-студии Аллы Духовой вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая сеть танцевальных школ в мире.

15 марта 2014 года состоялось открытие Театра танца Аллы Духовой TODES в Москве на Проспекте Мира, 95 стр. 1, где каждые 1,5 года выпускается новый спектакль.

Примечания

Ссылки 
 «Балет Аллы Духовой»
 Театра танца Аллы Духовой
 Ленинградская газета «Смена», 1987 — история

Танцевальные коллективы по алфавиту
Танцевальные коллективы России
Появились в 1987 году в СССР